Itahisa Machado  (Tenerife, Kanári-szigetek, Spanyolország) mexikói színésznő.

Élete 
Itahisa Machado Tenerifén született. Első szerepét 2006-ban kapta a Yo soy Beában. 2011-ben az El octavo mandamiento című sorozatban Yadira szerepét játszotta. 2012-ben az Infamesben játszott. Ugyanebben az évben kapta meg élete első főszerepét a Rosario című telenovellában Guy Ecker mellett.

Filmográfia

Források 
 
  
Mexikói színészek
A 20. században született személyek
Élő személyek